Таркки () — финская фамилия. Известные носители:

 Таркки, Ииро (род. 1985) — финский хоккеист.
   (род. 1982) — финский хоккеист.
 Таркки, Туомас (род. 1980) — финский хоккеист.